JDT steht für:
 Java Development Tools, eine Sammlung von Plugins für die Eclipse-Programmierumgebung
 Downtown Heliport (IATA-Code), Hubschrauberlandeplatz in Saint Paul (Minnesota), Vereinigte Staaten von Amerika
 J.D.Theile GmbH & Co. KG, ein deutscher Hersteller von Ketten und Zubehör, Maschinenbau

Jdt steht für:
 Buch Judit, apokryphes Buch des Alten Testaments

jdt steht für:
 Judeo-Tat (ISO-639-3-Code), Varietät der persischen Sprache, ursprünglicher Ethnolekt der Bergjuden

JDT